Мари́я Кузнецо́ва:

 
 Кузнецова, Мария Владимировна (род. 1950) — советская и российская актриса.
 Кузнецова, Мария Михайловна (1918—1990) — советская военная лётчица, участница Великой Отечественной войны.
 Кузнецова, Мария Николаевна (1880—1966) — русская оперная певица и танцовщица.
 Кузнецова, Мария Павловна (1924—2003) — советский художник.
 Кузнецова, Мария Сергеевна (р.1997) — российская спортсменка, борец вольного стиля.
 Кузнецова, Мария Степановна (1910—1986) — Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза.
 Кузнецова, Мария (Максим Чертанов) — русская писательница.